Gară se poate referi la:

Gară, o stație de cale ferată
Localități din România:
Gara, Suceava
Localități din România cu nume compuse:
Gara Banca, Vaslui 				
Gara Berheci, Galați 			
Gara Bobocu, Buzău 		
Gara Cilibia, Buzău 			
Gara Docăneasa, Vaslui 	
Gara Ghidigeni, Galați 	
Gara Ianca, Brăila 		
Gara Leu, Suceava 		
Gara Roșiești, Vaslui 			
Gara Tălășman, Vaslui
Localități din Ungaria:
Gara, Bács-Kiskun

Toponime românești